Мазио () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.

Население составляет 1481 человек (2008 г.), плотность населения составляет 66 чел./км². Занимает площадь 22 км². Почтовый индекс — 15024. Телефонный код — 0131.

Покровителями коммуны почитаются святая равноапостольная Мария Магдалена, празднование 22 июля, и святой Далмаций из Педоны.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.masio.al.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/